Britney Amber (10 de novembro de 1986; Banning, Califórnia) é uma atriz pornográfica e stripper americana.

Vida pessoal 
Amber criou-se em Banning. ela foi expulsa da escola secundária duas vezes antes de finalmente a abandonar eventualmente. Ela obteve um GED e foi à universidade depois. Trabalhou como auditora de noite antes de sua carreira no entretenimento para adultos.

Carreira 
Em 2007, Amber começou a trabalhar como prostituta legalizada no Moonlite BunnyRanch, Nevada, após ver a série de televisão da HBO, Cathouse: The Séries e converter-se numa fã do show.

Ela entrou na indústria do cinema para adultos após que uma atriz porno que trabalhava no bordel lhe apresentou a um agente. Após sentir-se insatisfeita com o agente, ela contratou Shy Love para a representar.

Britney também percorreu o país como stripper. Em abril de 2008, teve um aumento de mamas, levando-a de um B a uma copa D.

Em 2012, foi aceita para o papel principal para fazer a paródia do cinema para adultos Barb Wire.

Em 1 de julho de 2014, Amber lançou The Britney Amber Show na Rádio.

Em 2015, participou da paródia pornográfica do filme Batman v Superman, intitulada Batman V. Superman XXX: An Axel Braun Parody dirigida por Axel Braun, interpretando a Maxima.

Prêmios e Indicações

Ligações externas

 
 
 
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Prostitutas dos Estados Unidos
Naturais da Califórnia
Norte-americanos de ascendência alemã
Norte-americanos de ascendência italiana